Rosberg ist der Familienname folgender Personen:
 Karl-Wilhelm Rosberg (* 1942), deutscher Flottillenadmiral
 Keke Rosberg (* 1948), finnischer Formel-1-Rennfahrer
 Nico Rosberg (* 1985), deutsch-finnischer Formel-1-Rennfahrer

Rosberg steht für:
 Team Rosberg, deutsches Motorsportteam, gegründet von Keke Rosberg

Siehe auch:
 Roßberg
 Rosenberg
 Rösberg